Lahr peut désigner :

Une localité 

 Lahr, commune allemande dans l'arrondissement d'Eifel-Bitburg-Prüm, Rhénanie-Palatinat ;
 Lahr, commune allemande dans l'arrondissement de Rhin-Hunsrück, Rhénanie-Palatinat ;
 Lahr/Schwarzwald, ville allemande dans l'arrondissement d'Ortenau, Bade-Wurtemberg.

Une personnalité 

 Charles Lahr (1885-1971), ouvrier boulanger, anarcho-syndicaliste, bouquiniste et éditeur libertaire allemand ; 
 Johann "Hans" Lahr (1913-1942),  sauteur à ski tchèque, spécialiste du combiné nordique.